Никола́й Бори́сов: 
 Борисов, Николай Андреевич (1903—1955) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Борисов, Николай Андреевич (писатель) (1889—1937) — советский писатель.
 Борисов, Николай Борисович (1918—1978) — Герой Советского Союза.
 Борисов, Николай Владимирович (1897—1989) — советский военачальник, генерал-лейтенант технических войск, Герой Социалистического Труда.
 Борисов, Николай Денисович (1923—1988) — Герой Советского Союза.
 Борисов, Николай Иванович (1913—1945) — Герой Советского Союза.
 Борисов, Николай Ильич (1915—1995) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Борисов, Николай Николаевич (1922—1975) — полковник, кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР (1975).
 Борисов, Николай Сергеевич (род. 1952) — советский и российский историк, историк церкви.
 Борисов, Николай Яковлевич (1873—1942) — русский советский художник.